Howick – centro abitato del Sudafrica
Howick – centro abitato della Nuova Zelanda
Howick – centro abitato del Regno Unito nel Northumberland
Howick – centro abitato del Canada in Ontario
Howick – centro abitato del Canada in Québec